Тополовец може да се отнася за:
 Тополовец – река в Северозападна България, десен приток на река Дунав;
 Тополовец – българско село в община Кула, област Видин;
 Тополовец – българско село в община Ружинци, област Видин
 Тополовец – словенско село в община Градишче
 Тополовец – словенско село в община Копер, Обално-крашки регион
 Тополовец – хърватско село в община Върбовец, Загребска жупания